Friedman Endre (1913–1954) Robert Capa magyar származású fotográfus eredeti neve
 Friedmann Endre (1934–2018) magyar fotóriporter, az MTI örökös tudósítója